Assunta steht für
 einen weiblichen Vornamen, siehe Assunta (Vorname)
 den Alternativnamen der Darstellung der Aufnahme Marias in den Himmel (vgl. beispielsweise Mariä Himmelfahrt (Tizian))
 die Kurzform des Kirchennamens Santa Maria Assunta

Siehe auch:
 Asunta